Монрой — многозначный термин.

Топоним
 Монрой — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура.

Фамилия
 Монрой, Айтор (род. 1987) — испанский футболист.
 Монрой, Беатрис (род. 1953) — итальянская писательница и драматург.
 Аросемена Монрой, Карлос Хулио (1919—2004) — политический, государственный и общественный деятель Эквадора, президент Эквадора (1961—1963).